Barthélémy-François Chardigny (1757–1813), sculpteur français ;
 Louis Chardigny (1909–1990), journaliste et historien français ;
 Pierre Joseph Chardigny (1794–1866), sculpteur et graveur en médailles français.